San Paio es un lugar situado en la parroquia de Mones, del municipio de Petín, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de Petín